A Terminátor az alábbi dolgokat jelentheti:
 Terminátor (csillagászat) - egy égitest világos és sötét felét elválasztó határoló vonal,
 Terminátor (szereplő) - egy kitalált emberformájú robot az alábbi filmekben:
Terminátor – A halálosztó - amerikai sci-fi film (1984)
 Terminátor 2. – Az ítélet napja (1991)
 Terminátor 3. – A gépek lázadása (2003)
 Terminátor: Megváltás (2009)
 Terminátor – Sarah Connor krónikái - amerikai televíziós sorozat 
 Terminátor: Genisys (2015)
 Terminátor: Sötét végzet (2019)